Niemcy:
 Mörsbach – dzielnica Zweibrücken
 Mörsbach – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Westerwald